Ross Corner ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Ross Corner (Kalifornien)
 Ross Corner (Maine)
 Ross Corner (New Jersey)

in Kanada:
 Ross Corner (Nova Scotia)